Miejscowości w Polsce, nazwy niestnadaryzowane
 Kolonia Błotnica – kolonia wsi Błotnica w woj. zachodniopomorskim w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg
 Kolonia Błotnica – kolonia wsi Błotnica w woj. dolnośląskim w pow. ząbkowickim, w gminie Złoty Stok
 Kolonia Błotnica – część wsi Błotnica w woj. dolnośląskim w pow. ząbkowickim, w gminie Złoty Stok

Zobacz też
 Błotnica